Нуестра Сењора де Гвадалупе има више значења:

 Нуестра Сењора де Гвадалупе, Каса Огар (Хакона), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Нуестра Сењора де Гвадалупе (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику